Silvia Balancho é uma actriz portuguesa, nascida a 21 de Agosto de 1976. Fez vários trabalhos em teatro, workshops e em televisão, nomeadamente nas telenovelas Baía das Mulheres, O Último Beijo e Anjo Selvagem, assim como na série Os Serranos.

Televisão

Cinema 

2015 - Parnaso o Livro Perdido de Camões, Vitor Bom Norte

Atrizes de televisão de Portugal